

Mycologie/Botanique 
 Truffe, partie comestible de champignons ascomycètes du genre Tuber symbiotiquement associés au chêne et noisetier notamment ;
 Truffe du cerf (Elaphomyces granulatus), un champignon qui se développe entièrement sous le sol
 truffe (avec tartoufle, troufle...), ancien nom français désignant la pomme de terre.

Zoologie 
 Truffe, en anatomie, désigne l'organe de l'olfaction chez certains animaux.

Gastronomie 
 Truffe, un champignon comestible très recherché
 truffe, arôme puissant qui apparaît dans les vins rouges ou blancs
 truffe, friandise chocolatée.

Argot 
 Une truffe  désigne dans le langage courant une personne qui agit bêtement et naïvement.

Divers 
 Truffe, un film de Kim Nguyen.
 La Truffe Noire, restaurant étoilé Michelin à Bruxelles

Notes et références